Nico Lehto (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évolue à la position de défenseur.

Carrière 
En 2005-2006, Lehto commene sa carrière à l'âge  de 16 ans avec le club junior C du Kärpät Oulu. Il joue 21 matchs avec ce club pour ensuite aller, en 2006-2007, avec le junior B du Kärpät Oulu dans la catégorie U18. Toujours dans la même catégorie, l'année suivante, il passe au Lukko pour y marquer 7 points en 33 matchs. Après une année dans la  de Finlande avec le VT-HT et le Laser Kiekko, il se joint au junior A du Kärpät Oulu pour y passer l'année 2009-2010. Finalement, en 2010-2010, il réussit à percer le Kärpät Oulu dans la SM-Liiga pour 15 matchs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 ||Kärpät Oulu U16 || Jr. C SM-sarja ||21 ||1 ||4 ||5 || || || || || ||
|-
| 2006-2007 ||Kärpät Oulu U18 || Jr. B SM-sarja ||21 ||0 ||6 ||6 || 22|| || || || ||
|-
|2007-2008 ||Lukko U18 || Jr. B SM-sarja ||33 ||2 ||5 ||7 || 63|| || || || ||
|-
|rowspan=2|2008-2009 ||VT-HT || Suomi-Sarja ||14 ||0 ||3 ||3 || 6|| || || || ||
|-
|Kiekko-Laser || Suomi-Sarja ||13 ||2 ||4 ||6 || 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 ||Kärpät Oulu U20 || Jr. A SM-liiga ||41 ||9 ||37 ||46 || 40|| 12|| 0|| 5|| 5|| 8
|-
|2009-2010 ||Équipe Finlande U20 ||Mestis ||6 ||0 ||1 ||1 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010 || Kärpät Oulu || TE || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||15 ||0 ||0 ||0 || 6|| -|| -|| -|| -||-
|-
| Kiekko Laser || Mestis ||23 ||0 ||3 ||3 || 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Kärpät Oulu U20 || Jr. A SM-liiga ||2 ||1 ||1 ||2 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2011-2012 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 15|| 1|| 0|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hokki Kajaani || Mestis || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3|2012-2013 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 13|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hokki Kajaani || Mestis || 8|| 0|| 4|| 4|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| KooKoo Kouvola || Mestis || 12|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || KooKoo Kouvola || Mestis || 11|| 0|| 1|| 1|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 29
|-
|rowspan=3|2014-2015 || TuTo Turku || Mestis || 14|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hermes Kokkola || Suomi-Sarja || 5|| 1|| 5|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| LeKi Lempäälä || Mestis || 24|| 1|| 6|| 7|| 14|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2015-2016 || Hermes Kokkola || Mestis || 47 || 2 || 16 || 18 || 40 || 7 || 0 || 4 || 4 || 2 
|-
|2016-2017 || Hermes Kokkola || Mestis || 39 || 4 || 6 || 10 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || Hermes Kokkola || Mestis || 13|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en juin 1990
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Naissance à Oulu
Joueur du Kiekko-Laser
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Lempäälän Kisa
Défenseur de hockey sur glace